Voima kan syfta på:

 Voima (isbrytare, 1916)
 Voima (isbrytare, 1953)